De kleine vierkamp is bij het langebaanschaatsen de benaming voor een competitie die bestaat uit de 500, 1500, 3000 en 5000 meter voor mannen en de 500, 1000, 1500 en 3000 meter voor vrouwen.

Bij de vrouwen werden grote allroundtoernooien tussen 1955 en 1983 volgens de kleine vierkamp verreden. Bij de mannen gebeurde dit in uitzonderlijke gevallen, zoals wanneer de weersomstandigheden het verrijden van een 10.000 meter onmogelijk maakten.

Tegenwoordig 
Tegenwoordig worden alle grote allroundtoernooien volgens de grote vierkamp verreden, hoewel sommige kleinere schaatslanden (bijvoorbeeld Mongolië en Estland) voor hun nationale kampioenschap allround kiezen voor een kleine vierkamp. Ook zijn er een aantal kleinere schaatstoernooien waarop een kleine vierkamp wordt gereden, in Nederland bijvoorbeeld de Eindhoven Trofee voor mannen en de Kraantje Lek Trofee voor vrouwen.

Omdat tegenwoordig sommige vrouwen ook de tien kilometer rijden, is onder schaatsstatistici het gebruik ontstaan om de combinaties voor mannen en vrouwen gelijke namen te geven. De kleine vierkamp bestaat dan altijd uit 500, 1500, 3000 en 5000 meter; de combinatie 500, 1000, 1500 en 3000 meter heet dan voor beide sekses minivierkamp.

Het WK junioren bij de mannen werd tot en met 2014 verreden over de kleine vierkamp. Sinds 2015 rijden de mannen de juniorenvierkamp, een allroundtoernooi over 500, 1500, 1000 en 5000 meter. Het wereldrecord juniorenvierkamp wordt sinds 2017 door de ISU erkend.
De vrouwen-junioren rijden tijdens hun allround-wereldkampioenschap anno 2018 nog altijd de minivierkamp.

Adelskalender afstanden kleine vierkamp mannen 

De Adelskalender vrouwen is een officiële ranglijst van puntentotalen gebaseerd op persoonlijke records van schaatssters op de afstanden van de kleine vierkamp. Naar analogie hiervan houden schaatsstatistici ook voor de mannen een dergelijke ranglijst-aller-tijden bij, een Adelskalender afstanden kleine vierkamp mannen. In de volgende tabel staan de huidige 25 beste schaatsers vermeld. Hun specialismes zijn veelal de middellange afstanden 1500 meter en 3000 meter.

Kleine vierkamp mannen

Adelskalender afstanden minivierkamp 

Net als voor de kleine vierkamp bestaat er een ranglijst-aller-tijden voor de puntentotalen gebaseerd op de persoonlijke records op de afstanden van de minivierkamp, door schaatsstatistici ook wel de Adelskalender afstanden minivierkamp genoemd. In de volgende tabellen staan de huidige 25 beste schaatsers en schaatssters vermeld. Hun specialismes zijn veelal de afstanden 1000 meter en 1500 meter.

Minivierkamp mannen

Minivierkamp vrouwen

Zie ook 
Lijst van schaatsrecords kleine vierkamp mannen
Lijst van schaatsrecords kleine vierkamp vrouwen
Ranglijsten schaatsen kleine vierkamp mannen
Ranglijsten schaatsen kleine vierkamp vrouwen

Lijst van schaatsrecords minivierkamp mannen
Lijst van schaatsrecords minivierkamp vrouwen
Ranglijsten schaatsen minivierkamp mannen
Ranglijsten schaatsen minivierkamp vrouwen

 Kleine vierkamp